L’acronyme SBA peut faire référence à :
 Sidi-Bel-Abbès (en arabe : ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻠﻌﺒﺎﺱ ), une ville du nord-ouest de l'Algérie
 Small Business Act,une loi du Congrès des États-Unis visant à favoriser les petites et moyennes entreprises
 SBA'' une galaxie spirale barrée nommée SBA dans la séquence de Hubble, dont les bras sont diffus et très serrés
 Search-based application, une application bâtie sur un moteur de recherche
 Survival Branch Access, Fonctionnalité MOCS pour la continuité de la ToIP d'un site distant
 (en) SoyBean Agglutinin, une lectine du soja
 Sport Boys Association, un club péruvien de football.
 Stimulation Bilatérale Alternée''', en lien avec l'EMDR.